Zwarte Duivels Oud-Heverlee was een Belgische voetbalclub uit Oud-Heverlee. De club met stamnummer 6142 werd opgericht in 1957 en fusioneerde in 2002 samen met Stade Leuven en Daring Club Leuven in Oud Heverlee Leuven.

Geschiedenis
In 1957 sloot de club Zwarte Duivels Oud-Heverlee zich aan bij de KBVB, deze ploeg kreeg het stamnummer 6142. In 1996 werd de club voor het eerst kampioen in eerste provinciale en kon het promoveren naar de vierde klasse In 2000 werden ze opnieuw kampioen en promoveerden ze naar derde klasse. In 2002 bereikte men de eindronde voor derde klasse, maar door gebrek aan middelen werd geen licentie voor tweede klasse aangevraagd. Na dat seizoen ging de club op in Oud-Heverlee Leuven.

Erelijst
Belgische Vierde KlasseWinnaar (1): 1999/00Eerste Provinciale Brabant
Winnaar (1): 1995/96

Tweede Provinciale BrabantWinnaar (1): 1993/94Derde Provinciale Brabant
Winnaar (1): 1981/82

Resultaten

Oud-Heverlee, ZwarteDuivels
Sport in Oud-Heverlee
Sportvereniging in Vlaams-Brabant